En portugais, Zé est un diminutif du prénom José (Joseph en français). On l'utilise aussi comme surnom.

Prénom

Surnom 
 Tom Zé (1936-) est un compositeur et multi-instrumentiste brésilien.
 Zé Varela (1991-), de son vrai nom José Varela, est un footballeur santoméen.